Вина́дио () — коммуна в провинции Кунео в Италии с населением 806 человек.
Расположена на северо-западе Италии в долине реки Стура.

Известна своим курортом Термы Винадио с сероводородными источниками.

Родина знаменитой итальянской лыжницы Стефании Бельмондо.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna del Vallone). Праздник города 7 апреля.

Достопримечательности 
 Крепость Альбертино (1834—1849)
 Церковь Святого Флоренцио (XV в.)
 Святилище Святой Анны (XVII в.)
 Часовня Святого Бернольфа

Экономика 
Коммуна в основном живёт за счёт сельского хозяйства и туризма. Развита обработка лекарственных трав для изготовления ликёров.

Примечания 

Коммуны провинции Кунео